

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Olszewnica – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Olszewnica – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Olszewnica – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Wieliszew
 Olszewnica– część wsi Dąbrówka w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Rzewnie

Zobacz też 
 Olszewnica Nowa
 Olszewnica Stara